The Pillar är ett berg i Kanada. Det ligger i provinsen British Columbia, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Ottawa. Toppen på The Pillar ligger  meter över havet, och  meter över den omgivande terrängen. Bredden vid basen är  km.

Terrängen runt The Pillar är huvudsakligen kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordost om The Pillar. Trakten runt The Pillar är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten.

Omgivningarna runt The Pillar är i huvudsak ett öppet busklandskap och ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Berg i British Columbia
Berg i Kanada 2000 meter över havet eller högre
Artiklar med robotjusterad position